Маяковка — название населённых пунктов:

Россия 
 Маяковка — посёлок в Прокопьевском районе Кемеровской области.

Украина 
 Маяковка — село в Оржицком районе Полтавской области.